Curculiospora är ett släkte av svampar. Curculiospora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Curculiospora